Arenysuchus is een uitgestorven geslacht van krokodilachtigen, met als enige bekende soort Arenysuchus gascabadiolorum. De soort kwam zo'n 67,6 tot 65,5 miljoen jaar geleden voor tijdens het maastrichtiaan in het noorden van wat nu Spanje is.

Naamgeving 
De geslachtsnaam Arenysuchus verwijst naar het Spaanse Arén, Areny in het Catalaans, waar het holotype - een deel van een schedel - werd gevonden. Het achtervoegsel suchus is een Latijnse vorm van het Griekse σουχυς (souchus), Oudgrieks voor "krokodil". De soortaanduiding gascabadiolorum eert de onderzoekers José Manuel Gasca en Ainara Badiola; zij ontdekten het holotype.

Fylogenie 
De beschrijvers plaatsten het geslacht op basis van een fylogentische analyse vrij basaal in de superfamilie Crocodyloidea.

Paleobiologie 
Arenysuchus is het oudst bekende geslacht van krokodilachtigen in Eurazië. Omdat er op het einde van het krijt zowel in Europa en Noord-Amerika basale krokodilachtigen voorkwamen, staaft de vondst van dit geslacht de hypothese dat er een landbrug tussen de twee continenten bestond. Aangezien krokodilachtigen vaak in het water leven, maakten ze mogelijk ook gebruik van water om de afstand te overbruggen.

Uitgestorven krokodilachtigen